Timskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Timskär, Åland, Vådö, 
 Timskär, Korpo, Åboland,

Se även
Limskär
Rimskär

Robotskapade Finlandförgreningar